Pojem Bejt ha-Kerem (, doslova „Dům vinice“, v přepisu do angličtiny: Beit HaKerem nebo Bet HaKerem) může označovat:

 Bejt ha-Kerem (Jeruzalém) – městská čtvrť v Jeruzalému v Izraeli
 Bejt ha-Kerem (Bible) – starověká biblická lokalita v Judeji
 Bejt Kerem – starověké sídlo v Galileji
 Bejtkeremské údolí – údolí v Galileji